Blanc znamená ve francouzštině bílá nebo bílý, může se jednat o:

příjmení osob
Blanc (příjmení) – francouzské příjmení

geografické pojmy
Chamonix-Mont-Blanc – francouzské město
Le Blanc-Mesnil – francouzské město
Mont Blanc – nejvyšší alpská hora 

jiné významy
Akademie Point Blanc – kniha pro mládež
Louis Blanc (stanice metra v Paříži) – stanice Pařížského metra
Mont-Blanc Hockey Club – francouzský hokejový klub
Ultra-Trail du Mont-Blanc – ultramaraton